Thelyphonellus är ett släkte av spindeldjur. Thelyphonellus ingår i familjen Thelyphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gisselskorpioner
Thelyphonellus